Сквайр, Скуа́йр (Squire) — английская фамилия. Известные носители:

 Сквайр, Джон (род. 1962) — британский рок-музыкант.
 Сквайр, Крис (род. 1948) — британский бас-гитарист, сооснователь прог-рок группы «Yes».
 Скуайр, Уильям Баркли (1855—1927) — британский музыковед и библиотекарь.

См. также 
 Esquire (значения)

Примечания